Péronne kan syfta på

Péronne, Saône-et-Loire – en kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne
Péronne, Somme – en kommun i departementet Somme i regionen Picardie i norra Frankrike